La revista britànica The Economist elabora anualment un estudi sobre l'estat de la democràcia en 167 estats independents i prova de quantificar-lo mitjançant un Índex de Democràcia de l'Economist Intelligence Unit (EIU), el qual s'enfoca en cinc categories:
 el procés electoral i el pluralisme,
 les llibertats civils,
 el funcionament del govern,
 la participació política, i 
 la cultura política.

Els estats són categoritzats en quatre grups:
 democràcies plenes,
 democràcies defectuoses,
 règims híbrids, i 
 règims autoritaris (dictadures)

The Economist ha publicat informes amb versions actualitzades de l'índex de democràcia per al 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021.

Per tipus de règim 
La taula següent indica el nombre de nacions i el percentatge de població mundial per a cada tipus de règim. Alguns microestats no es tenen en compte en el càlcul.

Per regió 
La taula següent mostra la puntuació mitjana de cada àrea geogràfica.

Per països 
Segons dades de The Economist.

Criticisme 
L'índex de la democràcia ha estat criticat per manca de transparència i rendició de comptes més enllà de les xifres. Per generar l'índex, lEconomist Intelligence Unit compta amb un sistema de puntuació en el qual es demana a diversos experts que responguin 60 preguntes i que assignin a cada resposta un número, la mitjana ponderada decideix la puntuació. Tanmateix, l'informe final no indica quins tipus d'experts ni el seu nombre, ni si els experts són empleats de lEconomist Intelligence Unit o acadèmics independents, ni les nacionalitats dels experts.

Referències

Enllaços externs 

 Índex de Democràcia

Democràcia
Democracia